Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista Lleyton Hewitt, který v úvodním kole podlehl krajanu Samuelu Grothovi.

Roli favorita splnil nejvýše nasazený Švýcar Roger Federer, jenž ve finále za 2:13 hodin zdolal kanadskou turnajovou trojku Milose Raonice po třísetovém boji 6–4, 6–7 a 6–4. Z devíti vzájemných zápasů tak Švýcar odešel poosmé jako vítěz.

V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo 83. titul na okruhu ATP Tour. Federer finálovou výhrou zaznamenal jubilejní 1000. vítězný zápas v profesionálním tenisu a zařadil se tak po bok Jimmyho Connorse (1 253) a Ivana Lendla (1 071) jako třetí hráč, jenž tohoto výkonu dosáhl. Současně překonal Lendlův rekord alespoň jednoho titulu ve 14 sezónách za sebou (1980–1993), když brisbaneskou trofejí vyhrál turnaj ATP v patnácté sezóně bez přerušení.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2015